Meticcio – individuo nato dall'incrocio di due razze diverse
 Meticcio – cane frutto di un incrocio di razze canine diverse
 Meticcio – razza impura del comune gatto domestico
 Meticcio – film del 1993 diretto da Mathieu Kassovitz

Pagine correlate 
Meticci (disambigua)